{{Песма Евровизије/Учеснице
| име                    =Естонија
| застава                =Flag of Estonia.svg 
| bgcolour               =#BFDFFF
| организатор и емитер   = ETV
| национални фестивал    = {{Collapsible list
 | title = Национални избор
 | {{Collapsible list
 | title = Eesti Laul
 | 2009–2023
}}
}}
| број учешћа            = 27 (17 финала)
| прво                   =1994.
| најбоље              = 1. место 2001.
| најлошије            = Последње место у ПФ 2016.
| веб                    =ERR page
| EBU страна             =http://www.eurovision.tv/page/history/by-country/country?country=26 
}}Естонија' се на евровизијској сцени опробала укупно 27 пута, први пут дебитујући 1994. када је Силви Враит бранилa боје естонске заставе.

Ова балтичка држава забележила је изванредан успех 2001. године када су Танел Падар, Дејв Бентон & 2XL са песмом "Everybody" (Сви) освојили златно прво место, преселивши такмичење наредне године у Талин, главни град земље.

Завидан успех постигла је и естонска представница Ана Сахлене (пореклом из Шведске) чија је песма "Runaway" (Бежи) освојила високо треће место на домаћој сцени''.

Учесници

Организовање Песме Евровизије 

Естонија
Песма Евровизије